

Nouvelle 

 En attendant, une nouvelle de Marcel Aymé datant de 1943.

Ballet 

 En atendant, le ballet de danse contemporaine d'Anne Teresa De Keersmaeker créé en 2010.

Album 

 En attendant, l'album du groupe Trust datant de 1989 ;
 En attendant est un album du groupe français Volo, sorti en 2009.